Brockhampton (Bringsty) – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Brockhampton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Brockhampton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Brockhampton-by-Ross – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Brockhampton – amerykański zespół muzyczny